Exposure – solowy album Roberta Frippa.

Lista utworów

Twórcy 
 Robert Fripp – gitara, Frippertronics
 Daryl Hall – wokal
 Terre Roche – wokal
 Peter Hammill – wokal
 Peter Gabriel – wokal
 Tony Levin – gitara basowa
 Jerry Marotta – instrumenty perkusyjne
 Narada Michael Walden – instrumenty perkusyjne
 Phil Collins – instrumenty perkusyjne
 Brian Eno – instrumenty klawiszowe, wokal
 Barry Andrews – organy
 Sid McGinnis – gitara rytmiczna, elektryczna gitara hawajska

Przypisy 

Albumy Roberta Frippa
Albumy muzyczne wydane w roku 1979
Albumy E.G. Records
Albumy Polydor Records
Albumy wyprodukowane przez Roberta Frippa
Albumy rocka progresywnego